Die Abkürzung JNF steht für:
 Jordansche Normalform, einen Begriff aus der Mathematik
 Jüdischer Nationalfonds, einen Verein zur Förderung von Umwelt- und Sozialprojekten in Israel

JNF